

Sigle 
 Bardeen, Cooper, Schrieffer  – creatori della teoria BCS che spiega alcuni aspetti del fenomeno della superconduttività
 Bowl Championship Series
Biopharmaceutics Classification System – metodo di classificazione dei farmaci.

Aziende 
 BCS Group – holding multinazionale nel settore della meccanizzazione che comprende i marchi BCS, FERRARI, PASQUALI, MA.TRA., MOSA e BCS GROUP ENERGIA
 BCS – società appartenente al gruppo omonimo produttrice di macchine agricole
 BCS – acronimo della Banca di Credito Sardo

Codici 
 BCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Belle Chasse Southern (Stati Uniti)
 BCS – codice identificativo del VOR/DME di Brindisi/Casale, radioassistenza per la navigazione aerea